Bei Beneventum wurden in der Geschichte 4 Schlachten geschlagen:
 Schlacht bei Beneventum (275 v. Chr.), eine Schlacht des Pyrrhischen Kriegs
 Erste Schlacht von Beneventum, eine Schlacht im Zweiten Punischen Krieg
 Zweite Schlacht von Beneventum, eine Schlacht im Zweiten Punischen Krieg
 Schlacht bei Benevent, eine Schlacht im Mittelalter